Armentières-en-Brie é uma comuna francesa localizada na região administrativa da Île-de-France, no departamento Sena e Marne. A comuna possui 1383 habitantes segundo o censo de 2009.

Demografia 

Comunas de Sena e Marne

pms:Vulaines-sur-Seine